Vorschneider bezeichnet:
 eine mittelalterliche Berufsbezeichnung für den Sezierer, siehe Prosektor
 eine alte Berufs- bzw. Hofamtsbezeichnung für eine im Tafeldienst eingesetzte, Fleisch- und Fischgerichte tranchierende Person, siehe Trancheur
 ein Vorarbeitswerkzeug beim Pflug, siehe Sech (Landtechnik)
 ein landwirtschaftliches Gerät für den Rebenschnitt im Weinbau
 einen Teil des Falzhobels
 einen Teil des Handgewindebohrersatzes, siehe Gewindebohrer

Vorschneider ist der Familienname von:
 Reinhold Vorschneider (* 1951), deutscher Kameramann